pikova dama, igraća karta (poker, bridž...)
Pikova dama (Čajkovski), opera Petra Iljiča Čajkovskog
Pikova dama (Suppé), opereta Franza von Suppéa